

Étymologie 
Le terme Riou a deux acceptions principales :
 Riou est un nom de famille breton, composé de ri, roi, en vieux breton. Il a des variantes (Rio, Ryo, Riec) et des dérivés formés à partir du suffixe gwal, « valeureux » (Riwal, Rivoal, Rialland, Rioualen, Rivalain, Rivalan, Rivallan, Ruallan, Ruellan).
 En occitan, un riou est un petit cours d'eau (torrent, ruisseau). Le terme est souvent utilisé en forme composée : Rioubel (beau ruisseau), Riou-Bourdoux (ruisseau bourbeux), etc. Variantes : rieu (Rieupeyroux, ruisseau pierreux), rif (le Rif du Sap), rio (Riotord, ruisseau tordu). Le terme riou et se variantes proviennent du latin rivus, qui a donné en français rivière.

Patronymes 

 
 Alan Riou (1997-), coureur cycliste français.
 Caroline Riou, actrice française.
 Denis Riou, dit « Denez Riou », militant français, nationaliste breton.
 Édouard Riou (1833-1900), illustrateur français.
 Florestan Riou (2001-), trampoliniste français.
 Gaston Riou (1883-1958), homme politique français, député radical.
 Jakez Riou (1899-1937), écrivain français.
 Jean-Michel Riou (1953-), écrivain français contemporain.
 Jean-Pierre Riou (1963-), musicien français, leader du groupe Red Cardell.
 Marie Riou (1981-), régatière française.
 Morgane Riou (1986-), triathlète française.
 Laurent Riou (1958-), compositeur français.
 Léopold Riou (1996-), guitariste et chanteur français, membre de Matmatah.
 Rémy Riou (1987-), gardien de but de football français.
 Roger Riou (1909-1994), prêtre français.
 Roselyne Riou (1967-), coureuse cycliste française.
 Rudy Riou, (1980-), gardien de but de football français.
 Vincent Riou (1972-), navigateur français.
 Yoann Riou, (1978-), journaliste sportif français.

Toponyme 

 Riou, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Rou-Marson.
 L'Île de Riou, dans l'Archipel de Riou, au large de Marseille.

Hydronymes 
 Le Riou, affluent de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes.
 Le Riou de Jabron, affluent de la Durance, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Dans le seul département des Hautes-Alpes, Joseph Roman donne les références de 31 torrents dont le nom est composé à partir de Riou, et 19 à partir de Rif .

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Patronyme breton